Лос Галапагос има више значења:

 Лос Галапагос (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Галапагос, Ранчо дел Инхенијеро Матуте Ремус (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Галапагос (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику